Binneya är ett släkte av snäckor. Binneya ingår i familjen skogssniglar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skogssniglar
Binneya